Terace ima više značenja:
 Terace (Asti)
 Terace (Mesina)